Příjmení Butcher nese více různých osobností:

 Ivona Butcher (* 1985) – česká podnikatelka a viceprezidentka investičního fondu Magnitude Capital na Wall Street v New Yorku
 John C. Butcher (* 1933) – novozélandský matematik
 Necro Butcher (* 1973) – americký profesionální wrestler